Vainode kan syfta på:

Geografi

Lettland 

 Vaiņode, kommunhuvudort, Vaiņodes novads, 
 Vainode (flygplats i Lettland), Vaiņodes novads, 

Robotskapade Lettlandförgreningar